Jan Hendrik Weissenbruch
 Jan Weissenbruch